Longzhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longzhen (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Longzhen (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar